

Sports 
 Daniel Coulombe est un disc jockey québécois.
 Daniel Coulombe (né en 1989) est un joueur américain de baseball.